

Anno 
 110 o 110 a.C.

Codici 
 110  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Rostov, in Russia

Matematica 
 110 – numero

Fotografia
 110 è la sigla che designa un tipo di pellicola fotografica di piccolo formato, che produce negativi o diapositive 13x17 mm.